Кстово:

 Кстово — деревня в Няндомском районе Архангельской области России.
 Кстово — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Кстово — город в России, административный центр Кстовского района Нижегородской области.
 Кстово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области (Забельская волость).
 Кстово — посёлок Рыбинского района Ярославской области.
 Кстово — деревня Некрасовского района Ярославской области.

См. также 
 Большое Кстово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Малое Кстово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.